Die Eishockey-Oberliga, die dritthöchste Spielklasse im deutschen Eishockey, wird in der Saison 2011/12 zum zweiten Mal in vier regionalen Gruppen ausgespielt. Der Spielbetrieb in der Gruppe Süd wird vom Deutschen Eishockey-Bund organisiert, die Gruppe Nord vom Landeseissportverband (LEV) Niedersachsen, die Gruppe West vom LEV Nordrhein-Westfalen und die Gruppe Ost von LEV Berlin. Zum Ende der Saison spielen die drei nördlichen Gruppen eine Endrunde, bevor schließlich in gruppenübergreifenden Play-offs ein Aufsteiger in die 2. Eishockey-Bundesliga ausgespielt wird.

Oberliga Nord 

Die Oberliga Nord umfasst das Gebiet der Bundesländer Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Der Spielbetrieb wird vom Landeseissportverband Niedersachsen organisiert.

Festlegung der Teilnehmer 
Der Vorjahresletzte Salzgitter Icefighters zog sich aus der Liga zurück, der Regionalligameister REV Bremerhaven 1b verzichtete auf den Aufstieg.

Modus 
Die neun Teilnehmer spielen eine Doppelrunde aus. Nach der Doppelrunde qualifizieren sich die beiden besten Mannschaften für die Oberliga-Endrunde. Die restlichen Mannschaften spielen in zwei Gruppen eine Relegationsrunde aus, in der ein Absteiger in die Regionalliga ermittelt wurde. Der Sieger der Pokalrunde qualifizierte sich für den DEB-Pokal 2012/13.

Vorrundentabelle

Relegation

Qualifikation für den DEB-Pokal 2012/13 
Die Qualifikation für den DEB-Pokal 2012/13 erfolgte durch K.-o.-System. Zunächst traten in Überkreuzvergleichen die beiden Erst- und Zweitplatzierten der Relegationsgruppen gegeneinander an, danach spielten die Sieger um die Pokalteilnahme.

1 Aufgrund ausstehender Zahlungen und der damit verbundenen Weigerung von Spielern, weiter für den Verein anzutreten, mussten die Harzer Wölfe Braunlage beide Spiele absagen.

Als Sieger des Oberliga-Nord-Pokals hatte der Adendorfer EC mit seinen "Heidschnucken" die Chance, am DEB-Pokal 2012/13 teilzunehmen. Allerdings wurde durch einen Fehler in den Durchführungsbestimmungen des LEV Niedersachsen ohne Rechtsgrundlage irrtümlich neben den beiden Erstplatzierten der Liga ein dritter Startplatz ausgelobt. Strittig blieb lange die Frage, ob und in welchem Umfang der DEB Kenntnis davon hatte.

Oberliga Ost 

Die Oberliga Ost umfasst das Gebiet der Bundesländer Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ausrichter ist der Eissportverband Berlin.

Festlegung der Teilnehmer 
Das Teilnehmerfeld bleibt im Vergleich zur Vorsaison unverändert. Der Meister der Sachsenliga, der Berliner Schlittschuhclub verzichtete auf den Aufstieg in die Oberliga.

Modus 
Die neun teilnehmenden Vereine spielen eine Doppelrunde bis zum 19. Februar 2012. Die beiden ersten der Tabelle qualifizieren sich dann für die Endrunde Nord.

Die Plätze 3 bis 9 der Oberliga Ost und 1 bis 3 der Regionalliga spielen eine Pokalrunde Ost, welche am 24. Februar 2012 startete. Der Sieger der Pokalrunde qualifiziert sich für den DEB-Pokal 2012/13.

Vorrundentabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore und GT = Gegentore.
 Stand: 19. Februar 2012

Pokalrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore.
1 Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich.
Statistik lt. www.icehockeypage.net

Als Sieger des Oberliga-Ost-Pokals nimmt der EHV Schönheide 09 am DEB-Pokal 2012/13 teil.

Oberliga West 

Die Oberliga West umfasst das Gebiet der Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Der Spielbetrieb wird vom Landeseissportverband Nordrhein-Westfalen organisiert.

Teilnehmer und Modus 
Am 9. Juli 2011 wurde beschlossen, die Liga auf 12 Teams aufzustocken. Damit konnten der Herforder EV, die Löwen Frankfurt, der Krefelder EV, die Kassel Huskies und der EHC Netphen ’08 nachrücken, während Herne und Neuss aus der Liga ausschieden.

Vorrunde 

Die Vorrunde begann am 30. September 2011 und endete am 30. Dezember 2011. Die 12 Teams spielten eine Einfachrunde aus.
Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis acht nahmen an der Qualifikationsrunde für die Endrunde teil. Die letzten vier Mannschaften mussten in der Abstiegsrunde gegen Regionalligavertreter antreten und spielten mit diesen gleichzeitig um den Pokal der Oberliga West.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore und GT = Gegentore.

Qualifikationsrunde 
In einer Qualifikationsrunde spielten die acht qualifizierten Mannschaften vier Teilnehmer an der Endrunde Nord aus. Die Qualifikationsrunde begann am 6. Januar 2012 und endete am 19. Februar 2012.
Die Platzierten auf den Plätzen 5 – 8 spielten im Modus „Best of five“ einen Startplatz für den DEB-Pokal 2012/13 aus.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore und GT = Gegentore.
Stand: 19. Februar 2012

Qualifikation für den DEB-Pokal 2012/13 
Die Qualifikation für den DEB-Pokal 2012/13 erfolgte durch K.-o.-System. Teilnehmer waren die Platzierten auf den Plätzen 5 bis 8. Es spielten zunächst der 5. gegen den 8. und der 6. gegen den 7., danach spielten die Sieger um die Pokalteilnahme.

Der Königsborner JEC ist als Pokalsieger der Oberliga West teilnahmeberechtigt für die Teilnahme am DEB-Pokal 2012/13.

Abstiegs- und Pokalrunde 
Die Mannschaften, die nach Abschluss der Vorrunde einen der vier letzten Plätze belegten, spielten mit Platz 1 bis 4 der Regionalliga West den Oberliga-West-Pokal als Einfachrunde ab dem 6. Januar 2012 aus.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore und GT = Gegentore.

Oberliga-Endrunde der Nordgruppen 
An der sogenannten Oberliga-Endrunde nehmen jeweils zwei Mannschaften aus den Oberligen Nord und Ost sowie vier Mannschaften aus der Oberliga West teil. Die acht Teilnehmer spielen in zwei Gruppen vier Mannschaften für die Aufstiegs-Play-Offs aus. Die Endrunde wird vom DEB organisiert und findet nach demselben Modus wie 2010/11 vom 24. Februar bis 11. März 2012 statt.

Teilnehmer

Endrundentabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore und GT = Gegentore.

Oberliga Süd 

Die Oberliga Süd umfasst das Gebiet Baden-Württemberg und Bayern und wird unter der Regie des DEB gespielt.

Teilnehmer und Modus 
Der SC Riessersee stieg als Meister in die 2. Bundesliga auf. Der Absteiger aus der 2. Bundesliga, der EHC Freiburg ging in Insolvenz und trat nicht in der Oberliga an. Der EV Landsberg stieg aus der Oberliga ab. Neu in der Liga sind die Erding Gladiators, der als Vizemeister der Bayerischen Eishockeyliga den Aufstieg in die Oberliga wahrnahm; Meister ERC Sonthofen hatte auf den Aufstieg verzichtet. Der ebenfalls aufstiegsberechtigte Meister der Regionalliga Süd-West, die Stuttgart Rebels bekamen zunächst eine Fristverlängerung, nahmen aber das Aufstiegsrecht ebenfalls nicht wahr.

Vorrunde 
Die Mannschaften sind nach regionalen Gesichtspunkten in drei Dreiergruppen eingeteilt.
Es wird sowohl ligaweit als auch gruppenintern jeweils eine Doppelrunde ausgespielt; dadurch bekommt jede Mannschaft 20 Heimspiele.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S3 = Siege, S2 = Siege nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1 = Niederlagen nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N0 = Niederlagen, T = Tore und GT = Gegentore.

Die Mannschaft des Erding Gladiators ist damit sportlicher Absteiger in die Bayernliga. Durch den Klassenerhalt des SC Riessersee und der Bietigheim Steelers in der 2. Eishockey-Bundesliga sowie dem Rückzug der Passau Black Hawks verblieb die Erdinger Mannschaft in der Oberliga. Beide Mannschaften wären als Absteiger in die Oberliga Süd in Frage gekommen. Die entsprechende Regelung in den Durchführungsbestimmungen besagt jedoch, dass der sportliche Absteiger in der Oberliga verbleibt, wenn die Sollstärke der Liga von 12 Mannschaften nicht erreicht wird.

Qualifikations-Play-offs 
Nach Ende der Vorrunde spielen die ersten acht Mannschaften in einer Best-of-Five-Serie die vier Mannschaften der Oberliga Süd aus, die in den Aufstiegs-Play-offs auf die Vertreter der Oberligen West, Ost und Nord treffen. Sie fanden zwischen dem 2. und dem 11. März 2012 statt.

Play-offs 
An den Play-offs um den Aufstieg in die 2. Bundesliga nehmen die vier qualifizierten Mannschaften aus der Gruppe Süd und die vier qualifizierten Mannschaften aus der Endrunde der Nordgruppen teil. Im K.-o.-System wird ein Aufsteiger in die 2. Bundesliga nach dem Modus Best-of-five ermittelt. Die Spiele finden zwischen dem 16. März 2012 und dem 15. April 2012 statt.

Die Rangfolge der Endrundenteilnehmer für die Play-offs wurde wie folgt ermittelt:
 1. Platzierung des Clubs in der jeweiligen Endrunden Tabelle (Erster einer Gruppe wird höher eingestuft als Zweiter einer Gruppe)
 2. bessere Platzierung in der Abschlusstabelle der regionalen Hauptrunde, für den Fall, dass gleichplatzierte Clubs aus derselben Oberliga stammen. (Bsp.: in einer Gruppe wird der Erste einer Oberliga Erster und in der anderen Gruppe wird der Zweite derselben Oberliga Erster)
 3. für den Fall, dass gleichplatzierte Clubs aus unterschiedlichen Oberligen stammen, wird derjenige Club höher eingestuft, der in seiner Gruppe mehr Punkte erzielt hat. Falls beide Clubs die gleiche Punktzahl aufweisen, entscheidet das bessere Torverhältnis, falls dieses ebenfalls identisch ist, entscheiden die mehr geschossenen Tore und falls diese ebenfalls identisch sein sollten, entscheidet das Losverfahren. (Bsp.: In Gr. A wird Erstplatzierter der OL Nord Erster mit 12 Punkten und in Gr. B wird Drittplatzierter der OL West Erster mit 14 Punkten – Erster Gr. B nimmt Platz 1 und erster Gr. A nimmt Platz 2 ein)

Teilnehmer

Play-off-Baum

Viertelfinale 
Die Spiele des Viertelfinales fanden am 16., 18., 20., 23. und 25. März 2012 statt.

Halbfinale 
Die Spiele des Halbfinales fanden am 27. und 30. März, am 1. April und 3. April 2012 statt. Der Termin am 5. April 2012 wurde nicht mehr benötigt.

Finale 
Die Finalspiele fanden am 7., 9., 11. und 13. April 2012 statt, ein geplanter Termin für ein eventuelles Entscheidungsspiel am 15. April 2012 war nicht mehr notwendig.

Weblinks

Einzelnachweise 

2011
Oberliga 2011/12